

Codici 
 HFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hammerfest (Norvegia)

Sigle 
 High frequency trading – Scambi commerciali/transazioni ad alta frequenza